Eucheir, auch Euchir oder Eucheiros (altgriechisch: Εϋχειρ oder Εϋχειρος) ist der Name von:

 Eucheir (Maler), antiker griechischer Maler unbestimmter Lebenszeit
 Eucheir (Koroplast), korinthischer Koroplast im 7. Jahrhundert v. Chr.
 Eucheir (Bildhauer, Vater), griechischer Maler Bildhauer im 2. Jahrhundert v. Chr.
 Eucheir (Bildhauer, Sohn), griechischer Maler Bildhauer im 2. Jahrhundert v. Chr.
 Eucheiros (Erzbildner), korinthischer Erzbildner im 6. Jahrhundert v. Chr.
 Eucheiros (Töpfer), attischer Töpfer im 6. Jahrhundert v. Chr.